39-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 22 ноября 1986 года по 11 марта 1987 года.

В высшей лиге играли 14 команд. Сыграно 182 матча, в них забито 1410 мячей.

Чемпионом СССР в восьмой раз подряд стала команда «Енисей» (Красноярск).

Команды — участницы

Высшая лига 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних-результаты игр на выезде.

Итоговая таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 

 «Енисей» (Красноярск) (21 игрок): Виктор Казанов (15), Андрей Лобачёв (24) — Игорь Бондаренко (25; 1), Виталий Савлук (25; 1), Андрей Сизов (26; 0), Виктор Шакалин (25; 1), Виталий Ануфриенко (13; 8), Юрий Лахонин (26; 1), Юрий Першин (21; 0), Владимир Сергеев (24; 0), Юрий Третьяков (26; 4), Андрей Галеев (26; 11), Юрий Иванов (26; 1), Сергей Ломанов-ст. (22; 37), Владимир Митрюшкин (26; 14), Андрей Пашкин (26; 37), Валерий Савин (26; 18). В составе команды также выступали Игорь Рябчевский (8; 0), Эдуард Ткаченко (7; 0) и вратари Михаил Лещинский (3) и Андрей Моисеев (1).
 «Динамо» (Москва) (19 игроков): Сергей Лазарев (24), Валерий Сипчин (15) — Вадим Гришпун (25; 1), Сергей Зимин (22; 16), Олег Мазия (25; 0), Андрей Нуждинов (25; 1), Сергей Агалаков (24; 4), Валерий Грачёв (25; 5), Андрей Ефремов (25; 10), Владимир Плавунов (25; 7), Максим Потешкин (26; 9), Игорь Прахт (19; 0), Вячеслав Архипкин (25; 17), Валерий Бочков (16; 2), Сергей Глухов (24; 2), Михаил Илларионов (11; 2), Андрей Кукушкин (22; 6), Николай Усольцев (26; 21), Александр Цыганов (26; 36).
 «Зоркий» (Красногорск) (20 игроков): Александр Господчиков (25), Александр Теняков (21) — Владимир Баранов (25; 0), Вадим Бочугов (11; 2), Николай Горелов (23; 2), Михаил Курыгин (24; 0), Александр Епифанов (26; 2), Леонид Лобачёв (25; 6), Сергей Матюшичев (17; 1), Виктор Митрофанов (12; 1), Николай Соловьёв (26; 0), Ирик Фасхутдинов (26; 7), Александр Шишкин (23; 9), Александр Ермолаев (20; 6), Александр Караблин (26; 22), Михаил Климов (26; 24), Олег Корпалёв (26; 19), Максим Петров (26; 1). В составе команды также выступали Золотарёв Алексей (6; 0), Дмитрий Торопов (5; 0).
 «Динамо» (Алма-Ата) (18 игроков): Алексей Лукин (15), Аркадий Ляпин (26) — Юрий Алексеев (26; 23), Александр Вихарев (15; 0), Станислав Вяткин (24; 1), Вячеслав Горчаков (25; 4), Владимир Кожевников (17; 0), Андрей Маряшин (26; 20), Владимир Набер (17; 3), Алексей Никишов (26; 9), Александр Осокин (25; 3), Валерий Привалов (26; 31), Сергей Смольников (26; 4), Игорь Фаттахов (25; 0), Рамис Хабибулин (23; 5), Олег Чернов (16; 1), Юрий Чурсин (26; 10), Николай Шмик (25; 2).
 СКА (Хабаровск) (20 игроков): Сергей Бурдюхов (24), Владимир Огнёв (12) — Евгений Березовский (26; 29), Александр Волков (25; 0), Юрий Горностаев (20; 3), Алексей Жеребков (24; 4), Виктор Ковалёв (25; 7), Александр Леонов (25; 1), Игорь Осипов (11; 0), Николай Паздников (26; 24), Александр Першин (21; 11), Вячеслав Саломатов (25; 4), Александр Тарасенко (17; 0), Сергей Тисленко (21; 0), Юрий Тишин (11; 3), Валерий Чухлов (26; 37), Андрей Шишмаков (14; 3), Сергей Янина (16; 0). В составе команды также выступали Максим Тисленко (6; 0) и Руслан Шувалов (7; 0).
 «Волга» (Ульяновск) (24 игрока): Алексей Грехов (21), Олег Шубин (26) − Николай Афанасенко (26; 51), Виктор Афанасьев (25; 0), Андрей Ахметьев (17; 0), Сергей Евдокимов (25; 1), Евгений Землянов (26; 0), Владимир Иванов (26; 4), Сергей Ключников (14; 0), Игорь Князев (26; 0), Владимир Коваль (22; 0), Виктор Ляшко (26; 2), Алексей Марков (11; 2), Олег Минаев (26; 10), Сергей Наумов (24; 6), Александр Некрасов (25; 3), Вячеслав Платонов (24; 2), Андрей Савосин (26; 4), Раип Фасхутдинов (25; 0), Артур Фёдоров (10; 1). В команде также выступали В. Морякин (1; 0), Сергей Савенко (6; 0), Андрей Терехов (8; 0) и А. Учёнов (1; 0).
 «Строитель» (Сыктывкар) (20 игроков): Виктор Гамаюнов (20), Сергей Морозов (26) — Эдуард Бай (25; 7), Евгений Великанов (21; 3), Игорь Глубоков (25; 6), Андрей Горячев (5; 0), Алексей Другов (25; 2), Михаил Кинев (24; 1), Владимир Коровин (24; 0), Александр Ларионов (26; 6), Владимир Марков (26; 10), Борис Норкин (25; 13), Валерий Осипов (25; 11), Андрей Палёв (24; 0), Андрей Панин (26; 14), Александр Пасынков (23; 5), Александр Пестов (26; 0, Александр Прокудин (10; 0), Павел Франц (25; 1), А. Швецов (9; 0).
 СКА (Свердловск) (20 игроков): Владислав Нужный (23), Владимир Чермных (26) — Александр Артемьев (24; 2), Сергей Бутаков (17; 4), Леонид Вострецов (22; 17), Олег Ерастов (11; 9), Леонид Жаров (23; 15), Сергей Ин-Фа-Лин (26; 7), Сергей Конаков (21; 2), Юрий Логинов (25; 2), Виктор Нуждин (26; 0), Андрей Пермяков (25; 6), Сергей Пискунов (25; 18), Олег Полев (24; 0), Владислав Самородов (19; 0), Александр Старшков (25; 0), Сергей Топычканов (24; 0), Иван Угрюмов (17; 3), Валерий Эйхвальд (25; 14), Александр Ямцов (26; 12).
 «Старт» (Нижний Новгород) (18 игроков): Александр Кадышев (18), Александр Окулов (26) — Сергей Гладких (26; 2), Евгений Горячев (26; 6), Алексей Дьяков (26; 34), Юрий Игнатьев (26; 6), Анатолий Илясов (26; 7), Геннадий Ионов (25; 0), Андрей Локушин (25; 2), Сергей Максименко (26; 43), Виктор Митрофанов (23; 3), Валерий Могучий (26; 4), Владимир Нючев (26; 2), Виктор Пугачёв (24; 1), Шамиль Сафиулин (23; 0), Максим Чесноков (19; 0), Олег Шестеров (25; 0), Андрей Ярунин (21; 0).
 «Юность» (Омск) (21 игрок): Сергей Речкин (23), Сергей Шилов (22; 0) − Сергей Аксёнов (25; 0), Тимофей Андреев (25; 0), Андрей Баданин (25; 0), Дамиар Байталипов (22; 4), Вячеслав Девянин (20; 0), Михаил Дымшаков (26; 8), Владимир Зенков (26; 13), Андрей Кобелев (26; 30), Юрий Кулишев (25; 0), Игорь Листопад (26; 9), Юрий Полстянов (25; 3), Игорь Савлук (16; 0), Юрий Самсонов (25; 0), Сергей Удод (21; 24), Сергей Ухов (8; 0), Юрий Ухов (25; 5), Сергей Фисенко (17; 0). В команде также выступали Виктор Мирошниченко (1; 0) и вратарь Юрий Карнаухов (4).
 «Локомотив» (Иркутск) (18 игроков): Сергей Иванович Лазарев (16), Валерий Мемма (26) — Игорь Волгунцев (25; 0), Василий Донских (25; 0), Виктор Захаров (8; 0), Александр Здор (26; 22), Владимир Кузьмин (24; 1), Александр Малетин (26; 1) Михаил Никитин (26; 3), Владимир Петров (25; 6), Сергей Политов (23; 1), Виталий Похоев (25; 2), Вадим Семёнов (26; 7), Сергей Семёнов (26; 7), Игорь Тихончук (25; 1), Сергей Черняев (26; 0), Виктор Шаров (26; 33), Михаил Швецов (25; 5).
 «Кузбасс» (Кемерово) (20 игроков): Николай Горбунов (20), Николай Домненков (24) — Вадим Давыдов (23; 2), Олег Захаров (26; 5), Олег Измоденов (22; 0), Владимир Киндсфатер (25; 0), Сергей Кондрашов (26; 33), Сергей Кухтинов (26; 11), Сергей Лихачёв (25; 7), Наиль Мухаметьяров (25; 0), Сергей Мяус (26; 0), Юрий Никитин (25; 13), Юрий Никульшин (19; 2), Дмитрий Репях (22; 6), Александр Рычагов (21; 3), Евгений Семёнов (20; 3), Андрей Сметанин (25; 1), Валерий Тараканов (24; 2). В команде также выступали Сергей Береснев (5; 0) и Дмитрий Семёнов (3; 0).
 «Вымпел» (Калининград) (19 игроков): Алексей Кичигин (26), Герман Софронов (10) − Сергей Виноградов (26; 5), Юрий Волоснов (20; 1), Михаил Вороцков (25; 1), Сергей Гуторов (26; 0), Александр Дудин (23; 0), Михаил Калинин (21; 0), Сергей Корнеев (21; 6), Сергей Митин (23; 1), Сергей Назарчук (26; 8), Алексей Оськин (26; 0), Сергей Першин (19; 0), Анатолий Попов (26; 33), Николай Семёнычев (25; 2), Владимир Харев (19; 0), Валентин Челноков (26; 4). В команде также выступали Владимир Корытин (2; 0) и Андрей Кукушкин (6; 0).
 «Сибсельмаш» (Новосибирск) (21 игрок): Александр Веденеев (18), Эдуард Вормсбехер (18) — Анатолий Волохин (26; 7), Андрей Кузнецов (25; 0), Александр Майорин (26; 6), Андрей Никитченко (23; 1), Сергей Никитченко (23; 8), Александр Опарин (24; 0), Алексей Разуваев (26; 10), Юрий Геннадьевич Соколов (26; 10), Анатолий Спиридонов (24; 5), Виктор Фёдоров (22; 5), Андрей Федосеев (26; 8), Андрей Филиппов (25; 5), Александр Черменин (17; 0), Михаил Юрьев (25; 7). В команде также выступали Алексей Бабушкин (5; 0), Дмитрий Копнин (10; 1), Валерий Панченко (2; 0), Алексей Попов (8; 0) и Дмитрий Чурсин (1; 0).

Лучший бомбардир — Николай Афанасенко, «Волга» (Ульяновск) — 51 мяч.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Первая группа класса «А» 

Соревнования прошли с 15 ноября 1986 по 9 марта 1987 года. На предварительном этапе 33 команды, разбитые на четыре подгруппы, оспаривали по две путёвки от каждой подгруппы в финальную часть.

Первая подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результат матча «Труд» (Куйбышев) − «Североникель» (Мончегорск), записанный в энциклопедии как 7:4, по-видимому следует читать как 1:8 (отмечен*).
 Результаты матчей «Нефтяник» (Новокуйбышевск) — «Ока» (Навашино) уточнены по газете «Советский Спорт». Эти матчи выделены курсивом.

Вторая подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Третья подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
Результаты матчей команд «Заря» (Новосибирск) и «Кировец» (Кемерово) требуют уточнения.

Четвёртая подгруппа 

Таблица составлена по энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Результат матча команд «Лесохимик» (Усть-Илимск) − «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), отмеченный *, уточнён по газете «Советский Спорт».

Финальный этап 
Состоялся в Архангельске.

 «Водник» (Архангельск) (24 игрока): Игорь Лопухин, Александр Синицын — Игорь Крапивин (8), Сергей Фирсов (21), Александр Шкаев (25), Юрий Зайцев (3), Юрий Кучин (27), Александр Романюк (1), Игорь Гапанович (55), Александр Зинкевич (25), Вячеслав Серов (13), Дмитрий Силинский (36), Александр Киприянов, Иван Калинин, Николай Ярович (3), Юрий Синицын, Игорь Кузнецов, Владимир Антрушин (10), Александр Редько (4), Сергей Попов, А. Рукин, Дмитрий Шеховцов (1), И. Каторин, С. Нехорошков. Главный тренер − В. А. Петровский.
 «Саяны» (Абакан) (23 игрока): Дмитрий Кремзуков, Эдуард Чернышков, Виктор Казанов − Андрей Калинин (56), Николай Ельчанинов (86), Виктор Менжуренко (47), Евгений Ерахтин (15), Игорь Колесников, Алексей Литовкин (20), Евгений Баженов, Александр Хрисоненко (19), Владимир Ульянов (19), Виталий Лабун (20), Владимир Савин (7), Александр Лопатин, Виктор Солодухин (7), Юрий Витухин (12), Алексей Терентьев, Андрей Петрухин (5), Олег Крутиков, Александр Немцев (1), В. Молчанов. Главный тренер − В. А. Лазицкий.

 Право выступать в высшей лиге завоевали «Водник» (Архангельск) и «Саяны» (Абакан).

Вторая группа класса «А» 

Соревнования прошли с 24 января по 28 февраля 1987 года. На предварительном этапе 45 команд, разбитые на восемь зон, определили победителей. В 1 и 2 зонах команды играли в 4 круга с разъездами, в остальных − в один круг в одном городе. В финальном турнире участвовали победители групп, которые определили победителя второй группы класса «А» и обладателя путёвки в первую группу.
 Первая зона. Победитель «Большевик» (Родники).
 Вторая зона. Победитель «Строитель» (Димитровград).
 Третья зона. (Улан-Удэ). Победитель «Строитель» (Хабаровск).
 Четвёртая зона. (Бердск), Новосибирская область. Победитель «Энергия» (Свирск).
 Пятая зона. (Полевской), Свердловская область. Победитель «Северский трубник» (Полевской).
 Шестая зона. (Курск). Победитель «Труд» (Обухово).
 Седьмая зона. (Новодвинск), Архангельская область. Победитель «Двина» (Новодвинск).
 Восьмая зона. (Орша), Белорусская ССР. Победитель «Днепр» (Орша).

Финальный турнир второй группы класса «А» 

В финальном турнире участвовали победители групп. Заключительный этап соревнований состоялся в Дмитровграде, Ульяновская область.

Группа «А»

Группа «Б»

За 1-4 места

 Матчи состоялись в рамках предварительных турниров.

За 5-8 места

 Матчи состоялись в рамках предварительных турниров.

 «Строитель» (Димитровград): В. Мастрюков, И. Панин — В. Ибрайкин (2), Михаил Кошелев (24), Ю. Лукин (20), С. Пастбин (6), М. Пыжов (14), Ю. Романов (28), Ф. Сафиулин, А. Храмов, А. Шкуркин (2), В. Кузьмин (57), А. Маркелов (11), А. Крайнов (9), И. Хасиатуллин (5), С. Слепцов, А. Зотов (3), К. Одушев. Главный тренер — Л. И. Куклин. В скобках − забитые мячи.

Право выступать в первой группе класса «А» завоевал «Строитель» (Димитровград).

Ссылки 
 

8
1987 год в хоккее с мячом
Чемпионаты СССР в 1987 году
Чемпионаты СССР в 1986 году